Alpertus van Metz, een Benedictijnse kroniekschrijver
 Herb Alpert, een Joods-Amerikaanse trompettist
 Richard Alpert, een spirituele leraar
 Trigger Alpert, een jazzmusicus